Mama Said

 «Mama Said» — песня Shirelles.
 Mama Said — альбом Ленни Кравица.
 Mama Said — песня группы Metallica.
 Mama Said — рок-группа.
 «Mama Said» — песня Ника Лоу из его альбома 2001 Convincer.
 Mama Said Knock You Out — четвёртый студийный альбом американского рэпера LL Cool J.
 «Mama Said» — песня датской соул-поп группы Lukas Graham.